Badejo-sabão é um nome comum dado às seguintes espécies de peixe:
 Rypticus bistrispinus
 Rypticus randalli
 Rypticus saponaceus
 Rypticus subbifrenatus

Desambiguações de espécies